Alcalaíno puede hacer referencia al gentilicio de las siguientes ciudades:

Alcalá la Real (Provincia de Jaén, España)
Alcalá de Henares (Comunidad de Madrid, España)